El Torneig de Newport 2013, oficialment conegut com a Hall of Fame Tennis Championships 2013, és una competició tennística jugada sobre herba que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de juliol de 2013 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats Martina Hingis, Thelma Coyne Long, Cliff Drysdale, Charlie Pasarell i Ion Tiriac per entrar a formar part del International Tennis Hall of Fame.

El tennista francès Nicolas Mahut va guanyar el doblet en vèncer en ambdues finals del torneig.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013